Fuck You steht für:

 Fuck You (Zeitschrift), US-amerikanische Zeitschrift, siehe Ed Sanders (Musiker)
 Fuck You (EP), EP von Overkill (Band) (1987)
 Fuck You, Lied von Lily Allen (2009), siehe It’s Not Me, It’s You #Zum Album
 Fuck You, Lied von Garfunkel and Oates (2009)
 Fuck You!, Lied von Cee-Lo Green (2010)

Siehe auch:
 Fuck, Schimpfwort
 Stinkefinger, beleidigende Geste